Alessandro Ghinelli (1952) – ingegnere e politico italiano
 Lorenza Ghinelli (1981) – scrittrice italiana
 Mario Ghinelli (...-...) – calciatore italiano
 Pietro Ghinelli (1759-1834) – architetto italiano
 Salvatore Ghinelli (1873-1939) – cuoco italiano